En Pologne, Zielęcin peut désigner :

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Zielęcin, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski.

de la voïvodie de Łódź 
 Zielęcin, un village du powiat de Pajęczno,
 Zielęcin, un village du powiat de Sieradz.